Archivalia (Plural von lateinisch archivale n., Schriftstück eines Archivs) steht für:
 Archivalien, Dokumente, Schriftstücke, Urkunden, Akten
 Archivalia (Weblog), ein Weblog zum Archivwesen, siehe Klaus Graf (Historiker) #Urheber- und Nutzungsrecht